Le Mas (Alpes-Maritimes)
ook:
 Le Mas-d'Artige, Creuse
 Le Mas-d'Azil, Ariège
 Le Mas-de-Tence, Haute-Loire
 Le Mas-d'Agenais, Lot-et-Garonne

gemeenten met de naam Mas